Куселяровские серные (сероводородные) источники — памятник природы (с 1965 года) в Башкортостане, Салаватский район.

Куселяровские источники входят в группу Куткантауских источников, относятся к типу теплых родников (18,0-20,0 °C). Минерализация менее 1 г/л, содержит значительное количество сероводорода. Вода источников содержит также углеводороды, азот, аргон, гелий. Источники имеют научное и оздоровительное значение.

Расположены к северу от села Куселярово, в излучине на другом берегу реки Юрюзань

См. также 
Список гидрологических памятников природы Республики Башкортостан

Примечания

Литература 
 Абдрахманов Р. Ф. Куселяровские сернистые источники. Башкирская энциклопедия. Т.3. Уфа. 2007. С. 623.

Ссылки 
 

Памятники природы Башкортостана
Водные объекты Салаватского района
Родники Башкортостана
Бассейн Юрюзани
Гидрологические памятники природы